We Came to Take Your Jobs Away - wydany w 2006 roku trzeci album studyjny Kultur Shock.

Lista utworów

Muzycy 
 Srđan Gino Jevđeviċ - głos, tarabuka, tapan, trąbka
 Masa Kobayashi - gitara basowa, tamburyn, głos
 Valeri Kiossovski - gitara, głos
 Mario Butković - gitara, buzuki, głos
 Christopher Stromquist - perkusja, tapan, głos
 Matty Noble - skrzypce

Przypisy 

Albumy punkrockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2006